Конспе́кт ( —  обозрение, обзор, очерк) — краткое изложение или краткая запись содержания чего-либо.

 Конспект урока — запись или распечатка в кратком виде содержания урока.
 Конспект флоры — список флоры с указанием кратких сведений о каждом виде.

См. также 
 Реферат 
 Бревиарий (конспект на латыни)
 Шпаргалка